L'Équipe du Maroc de football participa pour la deuxième fois, à la coupe d'Afrique des nations de football. Lors de cette édition, le Maroc fut éliminé au premier tour, en inscrivant 3 buts et en encaissant 4 buts.

Résumé 
Le Maroc s'était présenté à la CAN 2002, en tant que l’une des seize nations africaines. Seulement sept joueurs, furent retenus de l'ancienne liste de l'équipe marocaine pour la CAN 2000. 

Il s'agit de : Noureddine Naybet, Adil Ramzi, Youssef Chippo, Rachid Benmahmoud, Abdeljalil Hadda, Salaheddine Bassir et Abdelilah Fahmi (qui n'avait joué aucun match lors de la CAN 2000).

Qualifications



- Groupe 3 

Le Maroc était qualifié pour la CAN 2002.

Buteurs lors des qualifications 
2 buts 
Abdeljalil Hadda
Youssef Chippo
1 but
Salaheddine Bassir

Phase finale

Effectif

Premier tour 
Groupe B

Buteurs 
2 buts
Hicham Zerouali
1 but
Rachid Benmahmoud

CAN 2002
Maroc